Devlin Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Devlin Creek (Bowen River), Nebenfluss des Bowen River (Burdekin River) in Queensland
 Devlin Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland